Schellhof ist der Ortsname von

 Schellhof (Absberg), Ortsteil des Marktes Absberg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Schellhof (Kirchdorf an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Schellhof (Rötz), Ortsteil der Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern